Ermelo peut désigner :
en Afrique du Sud :
Ermelo, localité située dans la province de Mpumalanga
aux Pays-Bas :
Ermelo, ville située dans la province de Gueldre ;
au Portugal :
Ermelo, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Ermelo, paroisse civile de la municipalité de Mondim de Basto, située dans le district de Vila Real et la région Nord.